Cecilia van Zweden (1540-1627)
Cecilia van Zweden (1807-1844)